El término oruga puede referirse a:

 La oruga (larva), la larva de los insectos lepidópteros —es decir, de las mariposas y las polillas—.
 La oruga (planta), nombre vulgar de varias especies de plantas herbáceas (principalmente de la familia de las brasicáceas).
 El nombre vulgar de la planta Asphodelus fistulosus.
 El nombre vulgar de la planta Eruca vesicaria.
 El nombre vulgar de la planta Raphanus raphanistrum.

Además, puede hacer referencia a:

 El tractor oruga, un dispositivo de tracción utilizado principalmente en vehículos pesados, como carros de combate y tractores.
 El semioruga, un vehículo automóvil con ruedas convencionales en la parte delantera, y orugas en la parte trasera.

Enlaces externos